Murat, amb murs
 Toponímia:
 Riu Murat, braç al naixement de l'Eufrates
 Murat (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 Murat (Cantal), municipi francès a la regió d'Alvèrnia, al departament de Cantal 
 Murat (Tarn), en francès Murat-sur-Vèbre, municipi francès de la regió de Migdia-Pirineus i del departament del Tarn 
 Murat-le-Quaire, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Cantó de Murat, cantó del departament francès del Tarn, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Cantó de Murat (Cantal), cantó francès del departament del Cantal al districte de Sant Flor 
 Gordon e Murat, municipi francès, situat al departament de Corresa i a la regió del Llemosí 
 Khairi-Murat serralada del districte d'Attock al Panjab (Pakistan) entre el riu Sohan i la serra de Kala-Chitta 
 Vescomtat de Murat, jurisdicció feudal de l'Alvèrnia, al Carladès amb centre a Murat 
 Biografies:
 Murat I (? – 1389), soldà de l'Imperi Otomà (1359 1389) 
 Murat II (1404, Amàsia – 1451, Adrianòpolis), soldà de l'imperi Otomà (1421 -1451) 
 Murat III (1546 – 1595), soldà de l'imperi Otomà (1574 -1595) 
 Murat IV (1612 – 1640), soldà de l'imperi Otomà (1623 -1640) 
 Murat V (1840 - 1904), soldà de l'imperi Otomà durant el 1876.
 Murat Ceylan, futbolista turc.
 Joachim Murat, (La Bastida de Murat, Òlt, 1767 - Pizzo, Calàbria, 1815), rei de Nàpols i mariscal de França (1808-1815)
 Achille Murat (1801 -1847), príncep francès, duc de Clèveris i després príncep reial de Nàpols, fill gran de Joachim Murat
 Kuyucu Murat Paşa (1520-1611), gran visir otomà d'origen croata 
 Murat Ziàzikov (Kirguizistan, 1957), president de la república russa d'Ingúixia